Carlos Pena kan syfta på:
 Carlos Peña, en dominikansk basebollspelare
 Carlos Pena, Jr., en amerikansk skådespelare
 Carlos Alberto Peña, en mexikansk fotbollsspelare